Det europæiske mesterskab i strandhåndbold 2021 blev afholdt i Varna, Bulgarien fra 13. til 18. juli 2021.

Rangering

Eksterne henvisninger 
Men's tournament
Women's tournament
 

2021
Håndbold i 2021